El término jilguero oliváceo puede referirse a:
Spinus olivaceus;
Sicalis olivascens.